Die Kreativ Dental Ruhr Open 2014 (auch European Tour 2014/15 – Event 4) waren ein Snookerturnier, das vom 19. bis zum 23. November 2014 in der RWE Sporthalle in Mülheim an der Ruhr ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal in Folge war die nordrhein-westfälische Stadt Austragungsort eines Minor-Ranglistenturniers der Players Tour Championship, die Bestandteil der Snooker-Saison 2014/15 war. Titelsponsor in diesem Jahr war die ungarische Zahnklinik Kreativ Dental.

Der Weltranglistenerste Mark Selby war wenige Tage zuvor zum ersten Mal Vater geworden und hatte im Vorfeld nicht für das Turnier gemeldet. Mit Ronnie O’Sullivan und dem Vorjahresfinalisten Ding Junhui traten zwei weitere Spieler aus den Top 4 der Weltrangliste nicht in Mülheim an. Titelverteidiger war der Nordire Mark Allen, er schied diesmal in Runde 3 aus.

Shaun Murphy hieß der Sieger des Finales am Sonntagabend. Er erzielte darin sein drittes Maximum Break in diesem Kalenderjahr, das zugleich das dritte Maximum auf der Players Tour Championship der Saison 2014/15 war. Sein Gegner Robert Milkins war bei seinem ersten Finale in einem Turnier, bei dem es um Weltranglistenpunkte ging, chancenlos.

Preisgeld

Vorrunde 
190 Snookerspieler hatten sich für das Turnier angemeldet. In zwei Runden wurden aus 87 Qualifikanten die 25 Spieler ermittelt, die zusammen mit den 103 gesetzten Spielern die erste Runde des am Freitag beginnenden Hauptturniers bestritten.

Alle Partien wurden im Modus Best of 7 Frames ausgetragen. Für die zwei Vorrunden am 19. und 20. November waren folgende Paarungen angesetzt:

Runde 1

Runde 2

Hauptrunde 
128 Spieler bestritten ab dem 21. November das Hauptturnier, wobei die erste Hälfte die ersten drei Runden am Freitag, die zweite am Samstag austrug. Am abschließenden Sonntag fanden dann die Spiele vom Achtelfinale bis zum Finale statt.

Zum zweiten Mal in Folge nach den Bulgarian Open 2014 verlor der Schweizer Alexander Ursenbacher in der Auftaktrunde gegen den Waliser Jamie Jones. Ursenbacher war der einzige gesetzte Profi aus dem deutschsprachigen Raum. Daneben qualifizierte sich noch der Österreicher Andreas Ploner für das Hauptturnier. Er schied ebenfalls in Runde 1 aus. Deutsche Spieler waren nicht vertreten, was auch an der zeitgleich stattfindenden deutschen Meisterschaft lag.

Runde 1 bis Achtelfinale

Teil 1

Teil 2

Teil 3

Teil 4

Teil 5

Teil 6

Teil 7

Teil 8

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks

Vorrunde

Hauptrunde

Quellen 

Players Tour Championship 2014/15
2014